Klinkenberg steht für:

 Klinkenberg (Jarmen), historischer Ortsteil der Stadt Jarmen, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 (10427) Klinkenberg, Asteroid

Personen:
 Adolf Klinkenberg (1881–1957), deutscher Eisenhüttenmann und Manager der deutschen Stahlindustrie
 Christian Klinkenberg (* 1976), belgischer Pianist und Komponist
 Dirk Klinkenberg (1709–1799), niederländischer Astronom
 Hans Martin Klinkenberg (1921–2002), deutscher Historiker
 Heinrich Klinkenberg (1896–1945), deutscher Publizist
 Johann Hubert Klinkenberg (1894–1942), deutscher römisch-katholischer Ingenieur und Märtyrer
 Johannes Klinkenberg (1887–1961), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker 
 Joseph Klinkenberg (1857–1917), deutscher Gymnasiallehrer und Historiker
 Karel Klinkenberg (1852–1924), niederländischer Landschafts- und Vedutenmaler sowie Aquarellist und Radierer
 Karl-Heinz Klinkenberg (* 1952), belgischer Politiker
 Lydia Klinkenberg (* 1981), belgische Politikerin
 Martin Klinkenberg (* 1984), deutscher Schauspieler 
 Susanne Goga-Klinkenberg (* 1967), deutsche Literaturübersetzerin und Autorin

Siehe auch:
 Klinckenberg
 Klingenberg (Begriffsklärung)